Esta é uma lista de livros publicados por profissionais e pesquisadores do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais (NCE).

ALENCAR, A. J. S. M. ; SCHMITZ, E. A. Análise de risco para gerência de projetos: com exemplos em @risc. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 1. 247 p.
ALENCAR, A. J. S. M. ; SCHMITZ, E. A. ; VILLAR, C. B. Modelos qualitativos de análise de risco para projetos de tecnologia da informação. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2006. 193 p.
ALENCAR, A. J. S. M. ; SCHMITZ, E. A. Análise de investimentos em projetos de tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Expert Books, 2006. 198 p.
ALENCAR, A. J. S. M. Estatística aplicada para economia, administração, contabilidade e informática. 1. ed. Rio de Janeiro: Expert Books, 2005. 330 p.
ALENCAR, A. J. S. M. ; FERREIRA,A. L. Estatística aplicada; livro de exercícios.1. ed. Rio de Janeiro: Expert Books, 150 p.
BORGES, J. A. S. Introdução as técnicas de computação gráfica 3D. Rio de Janeiro: SBC, 1988.
BORGES, J. A. S. Basic: aplicações comerciais. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos & Científicos, 1986. 211 p.
CAMPOS, F. C. A. ; SANTORO, F. M. ; BORGES, M. R. S. ; SANTOS, N. Cooperação e aprendizagem on-line. 1. ed. Rio de Janeiro: PD&A, 2003, 168p.
CONCI, A. ; ASSIS, J. S. S. ; Javascript para construção de páginas WEB. Rio de Janeiro: Eduff, 2012, 229p.
COUCEIRO, L. A. C. C. : BARRENECHA, H. F. S. Sistema de gerência de banco de dados distribuídos. Rio de Janeiro: Livros Técnicos & Científicos, 1984. 77 p.
DIAS D. S. ; SILVA, F. M.. Como Escrever uma Monografia: Manual de Elaboração com Exemplos Praticos: Atlas 2010.

FRANÇA, P. M. B. Introdução aos microcomputadores: micros, computadores, informática e processamento de dados. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos & Científicos, 1986. 122 p.
FRANÇA, P. M. B. C++ no experience required. San Francisco: SYBEX, 1998. 597 p.
HELT, S. R. M. ; BOMFIM, M. N. C. ; MARTINS, R. C. Estatística em microcomputadores: uma nova opção para usuários de SPSS. Rio de Janeiro: Livros Técnicos & Científicos, 1985. 163 p.
MAZZILLO, I. B. ;  DOSVOX O que você deseja? Rio de Janeiro: UFRJ , 2010. 187p.

MOURA, J. A. B. ; ARAÚJO, J. F. MARINHO. ; SAUVÉ, J. P. GIOZZA, W. F. Redes locales de computadoras: protocolos de alto nível y evaluacion de prestaciones. Madrid: McGraw-Hill, 1990.

PACITTI, T. Do Fortan a internet: um rastro da trigologia educação, pesquisa e desenvolvimento. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 453 p.

SCHMITZ, E. A. ; BORGES, J.A. S. B. Projetos de circuitos integrados. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1990. 240 p.
SCHMITZ, E. A.; TELES, A. A. S. Pascal e técnicas de programação. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1993. 287 p.
SCHMITZ, E. A.; SILVEIRA, D. S. Desenvolvimento de software orientado a objetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2000. 211 p.
SCHMITZ, E. A. ; ALENCAR, A. J. S. M. ; VILLAR, C. B. Análise de risco em tecnologia da informação. Rio de Janeiro: Expert Books, 2005. 95 p.
SILVA, C. G. ; TORNAGHI, A. BASTOS, E. S.; SAMPAIO, F. F. ; FRANT, J. B. Introdução à informática. Rio de Janeiro: CEDRJ, 2001. v.1, 52 p.
SZWARCFITER, J. L. Algoritmos e grafos: uma introdução. Rio de Janeiro: PUC/RJ, 1982. 233 p.
SZWARCFITER, J. L. Grafos e algoritimos computacionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 216 p.
SZWARCFITER, J. L. Estrutura de dados e seus algoritmos. Rio de Janeiro: Livros Técnicos & Científicos, 1994. 320 p.
TRANNIN M.C. ;DIAS ANGELICA F.S.  Branch Marketing- cap Marketing Tecnologico. Rio de Janeiro: LCTE Editora 2007. 215 p.

Universidade Federal do Rio de Janeiro